Colletto ima više značenja:
 Colletto, Cuneo
 Colletto, Lucca
 Colletto, Massa-Carrara
 Colletto, Torino